Karl Spindler kan syfta på:

* Karl Spindler (1796–1855), tysk romanförfattare
 Karl Spindler (1887–1951), tysk sjöofficer